Полонез — старовинний польський бальний танець.

Інше 
«Полонез» — швидкий потяг, що курсує за маршрутом Варшава — Москва.
«Полонез» — український мобільний комплекс РЕБ для боротьби з БПЛА.
 «Полонез» — білоруська високоточна ракетна система калібру 301-мм.
 «Полонез» — польська вітрильна яхта, кеч, на якій польський яхтсмен Кшиштоф Барановський в 1972–1973 роках наодинці обійшов навколо світу.